Zevadia är ett släkte av svampar. Zevadia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zevadia